Szwajcaria:
 Fellers – dawna nazwa gminy Falera

Osoby:
 Bonner Fellers – amerykański generał
 Rich Fellers – amerykański skoczek